Le Championnat NCAA de basket-ball 2017 met aux prises 68 équipes s'affrontant en matchs à élimination directe afin de déterminer le champion de la  NCAA de basket-ball universitaire. 

Cette  commence le  et se termine avec la finale disputée le  au University of Phoenix Stadium, Glendale.

Les Tar Heels de la Caroline du Nord s'imposent en finale face à Gonzaga sur le score de 71-65. C'est le sixième titre NCAA remporté par North Carolina.

Organisation du tournoi 

Le tour préliminaire se dispute à Dayton dans l'Ohio. Huit villes accueillent les deuxième et troisième tours du tournoi final de la NCAA. Ce sont New York, Milwaukee, Orlando, Salt Lake City, Greenville, Indianapolis, Sacramento et Tulsa. 

Les quatre salles hôtes des demi-finales, , et finales régionales, ou  sont le Sprint Center de Kansas City, le SAP Center de San José, le Madison Square Garden de New York et le FedEx Forum de Memphis.

Le Final Four se déroule à l'University of Phoenix Stadium de Glendale.

Équipes 

Les quatre équipes désignées tête de série à l'issue de la première partie de la saison sont les Wildcats de Villanova, les Bulldogs de Gonzaga, les Jayhawks du Kansas et les Tar Heels de la Caroline du Nord.

Trente-et-une places sont attribuées aux vainqueurs des tournois de chaque conférence. Les trente-six autres places sont attribuées par un comité de sélection de la NCAA. Le comité établit également le classement de ses 68 équipes, ce qui permet ensuite de déterminer les rencontres.

Compétition

First Four

Région Sud - Memphis

Finale régionale du Sud

Région Ouest - San José

Finale régionale de l'Ouest

Région Est - New York

Finale régionale de l'Est

Région Midwest - Kansas City

Finale régionale du Midwest

Final Four

Details

Demi-finales du

Finale du

Notes et références

Lien externe 

  

2017
Basket-ball aux États-Unis en 2017
Sport aux États-Unis en mars 2017
Sport aux États-Unis en avril 2017